Messe – plurale di messa
Messe – sinonimo di mietitura
Messe – stazione della metropolitana di Norimberga
Messé – comune francese
Giovanni Messe – generale e politico italiano